Il singolare dell'Eurocard Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Stich era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Boris Becker.

Stefan Edberg ha battuto in finale Goran Ivanišević 4-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Michael Stich (quarti di finale)
  Sergi Bruguera (semifinali)
  Stefan Edberg (campione)
  Goran Ivanišević (finalista)

 Magnus Gustafsson (quarti di finale) 
 Cédric Pioline (secondo turno) 
 Boris Becker (semifinali) 
 Petr Korda (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1994
ATP Tour 1994